Die John Courage English Professional Championship 1981 war ein professionelles Snookerturnier der Saison 1980/81 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und zur Ermittlung des englischen Profimeisters. Das Turnier wurde vom 8. bis zum 14. März 1981 im Haden Hill Leisure Centre der englischen Stadt Birmingham ausgetragen. Sieger wurde Steve Davis, der die Erstauflage des Turnieres mit einem 9:3-Sieg über Tony Meo gewann. Zudem spielte er mit einem 138er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das Preisgeld des Turnieres betrug insgesamt 14.500 Pfund Sterling, wovon knapp ein Viertel auf den Sieger entfiel. Mit John Courage hatte die Erstausgabe des Turnieres des Weiteren einen Sponsor.

Turnierverlauf 
Am Turnier nahmen 21 Spieler teil, von denen zehn in der ersten Runde antraten und die fünf Sieger der Partien im Achtelfinale auf das restliche Teilnehmerfeld stießen. Sämtliche Spiele des Turnieres, das im K.-o.-System ausgetragen wurde, wurden im Modus Best of 17 Frames gespielt.

Finale 
Im Endspiel trafen mit Steve Davis und Tony Meo zwei Spieler aufeinander, die zwar erst seit wenigen Jahren Profispieler waren und dennoch schon mehrere gute Ergebnisse hatten einfahren können. Davis hatte den Einzug ins Endspiel fast ohne nennenswerte Frameverluste bewerkstelligt, lediglich bei seinem 9:7-Sieg gegen John Spencer im Viertelfinale musste Davis kämpfen. Tony Meo konnte dagegen ausschließlich enge Ergebnisse vorweisen; sein bestes Ergebnis war ein 9:6-Sieg über John Virgo im Achtelfinale.

Zu Beginn des Endspiels war dieses beinahe ausgeglichen, sodass es nach vier Frames 2:2 stand. Allerdings konnte sich Davis an diesem Punkt einen entscheidenden Vorsprung erarbeiten und mit 6:2 in Führung gehen, bevor Meo zum 6:3 an ihn herankam. Jedoch konnte Davis die folgenden drei Frames ebenfalls gewinnen und somit das Turnier gewinnen.

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden von fünf Spielern insgesamt sechs Century Breaks gespielt:

Einzelnachweise 

1981
Snookerveranstaltung 1981
Billardturnier in Birmingham